Саломе Александровна Канчели (; 14 мая 1921, Тифлис — 11 декабря 1985 , Тбилиси) — грузинская советская  театра и кино, Заслуженная артистка Грузинской ССР, Народная артистка Грузинской ССР (1967).

Биография 
Родился в семье писателя и общественного деятеля Сандро Канчели. С детства увлекалась театральным искусством. После окончания Тбилисского театрального института была приглашена на работу в Тбилисский драматический театр им. К. Марджанишвили (1946—1948). В 1948—1956 годах выступала в театре Сухуми. С 1956 г. До конца жизни — артистка Грузинского театра имени Шота Руставели.

Снималась в кино.

Избранные театральные роли
 Цабу (Шалвы Дадиани «Искра»),
 Эсма («Первый шаг» Георгия Церетели),
 Няня («Хевисбери Гоча» Александра Казбеги),
 Марандолина («Трактирщица» Карло Гольдони)) и другие.

Обладала ярким талантом, высоким сценическим мастерством, тонкостью и женской красотой. Артистка мастерски воплотила в драматических образах разные сценические образы. Играла, как трагедийных, так и в комедийных ролях.

Фильмография 
 1958 : Две семьи – Лия
 1959 : Вражда (анимационный фильм)
 1960 : Повесть об одной девушке – Минадора 1968 : Необыкновенная выставка – Кетеван, вдова кузнеца Савле
 1975 : Любовь с первого взгляда – Асиад, мать Мурада
 1977 : Мачеха Саманишвили – Дарико, сестра Платона
 1978 : Несколько интервью по личным вопросам– Маро, вторая тётя Софико
 1979 : Ричард III (фильм-спектакль) – Елизавета

Личная жизнь 
Была замужем за народным артистом СССР Георгием Товстоноговым.
Мать режиссёра Александра Товстоногова.

Ссылки 
 
Народные артисты Грузинской ССР
Заслуженные артисты Грузинской ССР
Персоналии:Тбилисский академический театр имени К. Марджанишвили
Персоналии:Грузинский государственный академический театр имени Шота Руставели
Киноактрисы СССР